Escola de Barcelona (cinema) 
 Escola de Barcelona (arquitectura) 
 Escola de filosofia de Barcelona